Moy kan syfta på:

Geografi

Storbritannien 

 Moy, Nordirland, ort, Nordirland, 
 Moy, Skottland – en ort i Highland, Skottland

Robotskapade Storbritannienförgreningar